Adela van Normandië (dochter van Rollo) (912-962 of 969), de dochter van Rollo (Robert I van Normandië) en Poppa van Bayeux
 Adela van Engeland (1062-1137), de heilig verklaarde Adela, de jongste dochter van Willem de Veroveraar, die ook wel Adela van Normandië wordt genoemd.